Carpizo ist der Familienname folgender Personen:

 Jorge Carpizo MacGregor (1944–2012), mexikanischer Jurist, Politiker, Botschafter und Universitätsrektor
 Tirzo Carpizo (* 1966), mexikanischer Fußballtorhüter